Ботаническое общество Америки (, BSA) — научная и просветительская общественная организация, объединяющая ботаников (учёных, преподавателей, учителей, студентов) в 80 странах мира и базирующаяся в США. Основана в 1893 году.

История 
Ботаническое общество Америки было основано в 1893 году на базе Ботаническогго клуба (Botanical Club) Американской ассоциации продвижения науки (American Association for the Advancement of Science). В 1906 году к нему было присоединено «Общество морфологоии и физиологии растений» (Society for Plant Morphology and Physiology; осн. 1896) и «Американское микологическое общество» (American Mycological Society; осн. 1903).

Секции 
В обществе существуют 16 тематических секций:
 Bryological и Lichenological
 Developmental и Structural
 Ecological
 Economic
 Genetic
 Historical
 Microbiological
 Mycological
 Paleobotanical
 Phycological
 Physiological
 Phytochemical
 Pteridological
 Systematic
 Teaching
 Tropical Biology

Также выделяют 4 региональные секции: Northeastern, Midcontinent, Southeastern, Pacific.

Президенты 
Первым президентом Ботанического общества Америки был Уильям Трелис (1857—1945) (в 1894 году), вице-президентом — Натаниэль Лорд Бриттон (до 1907 года; президент в 1920 году), казначеем — Charles Arthur Hollick (1857—1933) (до 1916 года), а первым секретарём был :fr:Duncan Starr Johnson (1867—1937) (до 1909 года).

Президентом общества в 2009 году является Kent Holsinger.

 2008—2009 — Karl Niklas (Корнеллский университет, Итака, Нью-Йорк)
 2007—2008 — Pamela Soltis (University of Florida, Florida Museum of Natural History)
 2006—2007 — Christopher H. Haufler (University of Kansas)
 2005—2006 — Edward L. Schneider (Santa Barbara Botanic Garden)
 …
 1963 — Константин Джон Алексопулос
 1950 — Алберт Фрэнсис Блексли
 …
 1920 — Натаниэль Лорд Бриттон
 1911 — William G. Farlow (Гарвардский университет, Кэмбридж)
 1910 — Erwin F Smith (U. S. Department of Agriculture — Labotatory of Plant Pathology, Вашингтон (округ Колумбия))
 1909 — Roland Thaxter (Гарвардский университет, Кэмбридж)
 1907 — Аткинсон, Джордж Фрэнсис (Корнеллский университет, Итака, Нью-Йорк)
 1900 — Byron D. Halstead (Rutgers University, New Brunswick, Нью-Джерси)
 1899 — Benjamin L. Robinson (Гарвардский университет, Кэмбридж)
 1898 — Lucien M. Underwood (Колумбийский университет, Нью-Йорк)
 1897 — Натаниэль Лорд Бриттон
 1896 — John M. Coulter (Чикагский университет, Чикаго, Иллинойс)
 1895 — Charles E. Bessey (University of Nebraska, Линкольн (Небраска))
 1894 — Уильям Трелис (Ботанический сад Миссури, Сент-Луис, Миссури)

Журналы 
 American Journal of Botany, с 1914-
 Plant Science Bulletin, с 1955-

См. также 
 Русское ботаническое общество
 Ботаническое общество Британских островов

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Ботанического общества Америки

Ботанические общества
Научные общества США
Организации, основанные в 1893 году